6-я армия в Германии существовала дважды:
 6-я армия (Германская империя)
 6-я армия (вермахт)